Велики́й урага́н 1780 года, также известный как урага́н Сан-Каликсто II, — самый смертоносный ураган за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего с 10 по 16 октября 1780 года, стали более 27,5 тысяч человек на Малых Антильских островах Карибского моря. Точные данные о траектории и силе урагана неизвестны, поскольку базу данных по ураганам начали вести только с 1851 года.

Когда ураган обрушился на Барбадос, скорость ветра, вероятно, превышала 320 км/ч. Затем стихия прошла через Мартинику, Сент-Люсию и Синт-Эстатиус, на каждом из которых фиксировались тысячи погибших. Поскольку ураган случился во время Американской революции, он серьёзно потрепал находящиеся в регионе флоты Франции и Великобритании. Затем ураган прошёл рядом с Пуэрто-Рико и над восточной частью острова Гаити, где нанёс сильный ущерб в прибрежных районах. После этого ураган повернул на северо-восток и в последний раз наблюдался 20 октября к юго-востоку от острова Ньюфаундленд.

Число жертв Великого урагана было больше, чем за любое десятилетие атлантических ураганов и существенно больше, чем от урагана Митч (второго по разрушительности урагана в истории региона). Великий ураган был частью бедственного , два других крупных урагана которого также случились в октябре.

Метеорологическая история 
Точное место возникновения урагана неизвестно, хотя современные историки полагают, что он зародился рядом с островами Зелёного Мыса в начале октября. По мере продвижения на запад ураган усиливался и вырос в размерах и вечером 9 октября начал влиять на погоду на Барбадосе. Вечером 10 октября страшный ураган пронёсся над островом. Утром 11 октября ураган повернул на северо-северо-запад примерно в 90 км от восточного берега Сент-Люсии и к ночи приблизился к острову Мартиника. Когда циклон прошёл к юго-западу от Доминики и обрушился на Гваделупу утром 12 октября, он начал постепенно стихать.

После Гваделупы ураган повернул на северо-запад-запад и прошёл примерно в 145 км к юго-западу от острова Сент-Китс, приближаясь к Пуэрто-Рико. 14 октября он подошёл к южному берегу острова, повернул на северо-запад, пройдя по острову и  Мона, и вышел на остров Гаити в районе современной провинции Самана. Вечером 15 октября ураган ушёл в Атлантический океан и, пройдя в 260 км к востоку от острова Гранд-Терк, повернул, как предполагают, на северо-восток. После этого Великий ураган прошёл 18 октября в 240 км к юго-востоку от Бермудских островов и через два дня наблюдался примерно в 475 км к юго-востоку от Кейп-Рейс, Ньюфаундленд.

На северо-востоке Флориды 19 октября наблюдались сильный ветер и высокие волны. Существует современная версия, что ураган прошёл к этому южному штату гораздо ближе, чем предполагали ранее. Подобные явления также могли быть обусловлены влиянием другого урагана на западе Карибского моря. Из-за недостаточности данных точный путь Великого урагана неизвестен.

Нанесённый ущерб 

Великий ураган бушевал возле Барбадоса в течение 2 дней, вызывая ветра, которые, по словам очевидцев, были «столь оглушающими, что люди не слышали своего голоса». Ветер содрал кору с деревьев перед тем, как их все повалить. Это явление не наблюдалось ни в одном из наиболее сильных современных тропических циклонов, поэтому, по оценкам метеоролога доктора Хосе Милласа, если предполагать, что это сделали только ветер и дождь, то скорость ветра должна была превышать 320 км/ч. Ветер также уничтожил все дома и фортификационные постройки на острове, а также сорвал большинство кораблей с мест их швартовки и передвинул тяжёлые пушки на 30 метров. Стихия привела к гибели около 4,5 тыс. человек на острове Барбадос.

На острове Сент-Винсент ураган уничтожил 584 из 600 строений Кингстауна. У острова Гренада разбились 19 голландских кораблей. На Сент-Люсии большие волны и штормовой нагон воды в порту Кастри уничтожил флот британского адмирала Джорджа Родни, причём один из кораблей нанёс ущерб городской больнице, будучи выброшен на неё. Ураган уничтожил в Кастри все строения кроме двух и унёс жизни около 6 тыс. человек на этом острове.

Сорок кораблей французского флота, принимавшего участие в войне за независимость США, были опрокинуты ураганом у берегов Мартиники, в результате чего утонуло 4 тыс. солдат. Великий ураган вызвал штормовую волну высотой 7,5 м, которая смыла все дома в городе Сен-Пьер; число жертв на этом острове составило 9 тыс. человек. Серьёзный ущерб был нанесён островам Доминика, Гваделупа, Антигуа и Сент-Китс, хотя число жертв на этих островах неизвестно. Кроме того, на берега Сент-Китса было выброшено множество кораблей. На острове Синт-Эстатиус штормовая волна привела к гибели от 4 до 5 тыс. человек.

Значительные разрушения были отмечены на юге Пуэрто-Рико, в основном в городах Кабо-Рохо и Лахас. Пострадала и восточная часть острова Гаити, где теперь находится Доминиканская Республика. В районе Бермуд ураган посадил на мель полсотни судов.

См. также 
 Список тропических циклонов
 Великий шторм (1703)

Примечания 

Атлантические ураганы
Октябрь 1780 года
Стихийные бедствия 1780 года